, também conhecido como Dorifu, é um grupo de comédia japonesa formado em 1959 pelo líder Chousuke Ikariya. Começaram inicialmente como um grupo musical, participando inclusive na abertura do show de The Beatles em 1966. No entanto, o sucesso veio principalmente com programas de televisão Hachiji Dayo! Zen'inshugo (de 1969 a 1985) e Dorifu Daibakusho (desde 1977) batendo recordes de audiência na época. A partir de 1985, cada membro do grupo seguiu diferentes caminhos, mas continuam a se encontrar como um grupo esporadicamente em especiais de televisão.

Membros do grupo 

 Chousuke Ikariya: Falecido em 2004 aos 72 anos de idade, era o líder do grupo e foi o maior responsável pela sua formação. No grupo, tocava baixo, cuidava de questões administrativas, atuava e apresentava seus colegas. Era famoso por seus lábios inferiores mais grossos, sua voz rouca e o jeito autoritário mas simpático. Depois seguiu carreira de ator, ganhando inclusive o Japan Academy Awards.

 Bu Takagui: No grupo, tocava guitarra e era conhecido como o gordinho quieto. Suas piadas um pouco mais sérias, envolviam por exemplo, o seu salário, o que agradava mais os adultos. Hoje, ao invés de atuar como a maioria dos outros membros, dedica-se à música, em especial, à havaiana.

 Kouji Nakamoto: Sua marca registrada são os óculos de aro grosso, que antes os utilizava mesmo sem as lentes. No grupo, tocava guitarra e mostrava suas habilidades de ginasta. Ainda considerado uma personalidade, atua como ator em novelas e como convidado de programas de televisão. Esporadicamente, faz também shows (alguns com Cha Kato e Bu Takagui) e ajuda a gerenciar um restaurante.

 Cha Kato: No grupo, tocava bateria e era responsável por grande parte das piadas. Juntamente com Ken Shimura, é considerado um gênio do humor e ainda hoje seu personagem Kato-chan é conhecido pela maioria dos japoneses. Continuou a carreira como comediante ao lado de Ken Shimura e atualmente é possível vê-lo em novelas, shows (alguns com Kouji Nakamoto e Bu Takagui) e diversos programas de televisão.

 Ken Shimura: Como o mais jovem do grupo, entrou nele apenas em 1974, substituindo Chu Arai. No grupo, tocava teclado e obteve muita popularidade com seu humor. Sua carreira de comediante continua, primeiro ao lado de Cha Kato e depois em diversos outros programas de televisão, sempre no papel principal e transmitindo seus conhecimentos aos humoristas mais jovens.

 Chu Arai: Era o antigo membro do grupo que se afastou em 1974, sendo substituído por Ken Shimura. No grupo, tocava teclado e costumava fazer papel de durão. Faleceu em 2000 aos 71 anos de idade.

Programas de televisão 

(1969-1985) Hachiji Dayo! Zen'inshugo ("São oito horas! Todos juntos")
O programa era semanal com 1 hora de duração e foi transmitido pela rede TBS. Conforme o título do programa, começava sempre às 8 horas da noite. Contou com 803 apresentações no total, sempre com participações de algumas celebridades.

(1977-) Dorifu Daibakusho ("Dorifu, grande explosão de risos")
O programa é transmitido pela rede Fuji TV esporadicamente como especiais de 1 hora e meia de duração. Atualmente, conta com 225 episódios. Desde 1977, o grupo gravou diversas aberturas e encerramentos para o programa. A última gravação ocorreu em comemoração aos 40 anos do grupo, em Dezembro de 2003, poucos meses antes da morte do líder Chousuke Ikariya, o que veio a ser o último trabalho de todos os 5 integrantes juntos.

Discografia 

 (1967) Zukkoke-chan / Ii yu dana (Viva non rock)
 (1969) Miyo-chan / Notteru ondo
 (1969) Dorifu no zundoko bushi / Taihen utai komi
 (1970) Dorifu no hontoni hontoni gokurousan / Joudan tankou bushi
 (1970) Darekasan to darekasan / Dorifu no okosa bushi
 (1971) Dorifu no tsuntsun bushi / Dorifu ondo hokkai bon uta yori
 (1971) Dorifu no tsurero bushi / Dorifu no raba-san
 (1972) Dorifu no makka na fuutou / Dorifu no pin-pon-pan
 (1973) Chotto dakeyo! Zen'inshugo / Dorifu no viva non ondo
 (1976) Dorifu no bai no bai no bai / Dorifu no eigo juku
 (1976) Kato Cha no hajimete no boku desu / Shimura Ken no zen'inshugo higashi murayama ondo
 (1978) Go west / Dorifu no zundoko bushi
 (1980) Higue no tema
 (1981) Dorifu no hayakuchi kotoba / Karaoke dorifu no hayakuchi kotoba
 (1982) Dorifu no wanda dog / wanda dog disco
 (2000) Dorifu dayo! Zen'inshugo (capa vermelha), Dorifu dayo! Zen'inshugo (capa azul)

Ligações externas 
Izawa Office (em japonês)

Humoristas do Japão